Mujeres infieles puede referirse a:

 La película mexicana Mujeres infieles de 1993.
 La película chilena Mujeres infieles de 2004.